Alfred Melot (1854-1941), peintre paysagiste français
 Anicet Melot (1697-1759), érudit français ;
 Michel Melot (1943), conservateur et historien français de l'art ;
 Thierry Melot (1945), architecte et urbaniste français.